

Localidades

Kastriot (Albânia)

Obilić

Desambiguações de topônimos